Эль-Ха́сака:

 Эль-Хасака — город на северо-востоке Сирии, административный центр одноимённой мухафазы.
 Эль-Хасака — одна из 14 мухафаз на северо-востоке Сирии.